|}
Die Ocean Island Railway (später Banaba Island Railway) war eine etwa 3 Kilometer lange, ab 1906 betriebene Feldbahn auf dem Ocean Island (später Banaba) mit den Spurweiten von anfangs 2 Fuß (610 mm), ab 1937 dann 3 Fuß (914 mm) und schließlich Normalspur (1435 mm).

Streckenverlauf 
Die teilweise zweigleisige Strecke führte von den nördlichen Guano-Abbaugebieten entlang der Küste durch die europäische Siedlung (englisch:Tabwewa, französisch: Tapiwa) und die  Eingeborenen-Siedlung (Tabiang, Tapiang) zum Lokschuppen und Bootshafen (Uma, Ooma). Eine höher gelegene Seilbahn verlief von dem ursprünglichen, zentralen Guano-Abbaugebiet in das östliche Abbaugebiet und über eine Zweigstrecke in das erweiterte zentrale Guano-Abbaugebiet.

Betrieb 
Anfangs wurde der Betrieb mit Dampflokomotiven von Orenstein & Koppel  (O&K) und einer Satteltanklokomotive von Bagnall durchgeführt. Eine O&K-Lok hieß Florence, eine trug die Nummer 7 (O&K-Werksnummer 12678 von 1935) und eine die Nummer 11 (O&K-Werksnummer 9880 von 1922).

Später kamen Diesellokomotiven zum Einsatz. Für den Personentransport gab es Wagen mit Sonnenschutzdach für die Europäer und offene Personenwagen für die Eingeborenen.

Lokomotiven

Weblinks

Einzelnachweise 

Werksbahn
Feldbahn
Spurweite 610 mm
Spurweite 914 mm
Spurweite 1435 mm
Schienenverkehr (Kiribati)